

Sigles 
CP, Cp, cP est un sigle qui peut signifier :
 Cambridge observatory Pulsar, désignation pour les pulsars découverts à l'observatoire de radioastronomie Mullard (Cambridge, Grande-Bretagne) (voir désignation des pulsars).
 The Canadian Press, nom anglophone de La Presse canadienne.
 Candle power (cp ou CP), en français bougie, ancienne unité de mesure de l'intensité lumineuse.
 Capabilité processus, capabilité machine en maîtrise statistique des procédés (MSP).
 capacité calorifique à pression constante en thermodynamique.
 Capitaux propres, en comptabilité et en finance.
 Carbon monophosphide, monophosphure de carbone, radical chimique.
 Centipoise (cP), sous-multiple de la poise, unité de mesure de la viscosité dynamique
 Cercle polytechnique, cercle des étudiants en polytechnique de l'université libre de Bruxelles.
 Cerebral palsy, Infirmité motrice cérébrale (IMC en français).
 Chef de patrouille, scout responsable de son équipe de 6 à 8 éclaireurs.
 Chemins de fer de Provence, chemin de fer français.
 Cipher Pol, branche du gouvernement mondial dans le manga One Piece.
 Civil Protection
 Class Path en Java (langage), indique le chemin d'accès aux classes utilisées.
 Classement permanent, dans de nombreux sports (voile, équitation, parapente, escalade...).
 Club Penguin, jeu vidéo massivement multijoueur pour enfants sorti en 2005.
 Code pénal.
 Code postal.
 Coefficient de pression.
 Comboios de Portugal, société nationale des chemins de fer portugais.
 Communiqué de presse.
 Complément de phrase.
 Conférence des parties, en anglais Conference of the parties ou COP.
 Congés payés.
 Congrégation de la Passion de Jésus-Christ ou Passioniste.
 Conseiller privé, pour le conseil privé de la Reine pour le Canada.
 Constraint Programming, en informatique, programmation par contraintes, paradigme de programmation permettant de résoudre des problèmes combinatoires.
 Control Program dans le système de virtualisation CP/CMS rebaptisé plus tard VM/CMS.
 Contrôleur principal, plus haut grade de catégorie B de l'administration des Douanes françaises.
 cp (en référence au terme anglais copy, copier) est une commande Unix permettant de copier des fichiers et répertoires.
 Corpse Party, jeu vidéo de rôle d'horreur dont le premier jeu est sorti en 1996.
 Cours préparatoire, première classe d'enseignement de l'école élémentaire française.
 Crédits de paiement, notion utilisée en comptabilité française.
 Cyclopentadiène (Cp) en chimie ; Cp* correspondant au Pentaméthylcyclopentadiène.
 Symétrie CP, en physique des particules, une théorie possède la symétrie CP si elle est invariante sous une transformation simultanée de conjugaison de charge (C), qui échange particules et antiparticules, et une inversion d'espace suivie d'une rotation de 180°selon un axe perpendiculaire au plan miroir (P, parité).

Codes 
 Bolivie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Canadian Airlines (Canada), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Notes et références 

Code
Abréviation